Картино — название населённых пунктов:

Россия 
 Картино — деревня в Ленинском городском округе Московской области.
 Картино — посёлок в Рузском районе Московской области.
 Картино — деревня в Ясногорском районе Тульской области.